Tour de l’Eurométropole 2021, znany również jako Eurométropole Tour 2021 – 80. edycja wyścigu kolarskiego Tour de l’Eurométropole, która odbyła się 29 września 2021 na trasie o długości ponad 177 kilometrów, biegnącej z La Louvière do Tournai. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Wyścigi kolarskie w Belgii
UCI ProSeries 2021
2021 w Belgii